Bonneton peut faire référence à :
 Fernand Bonneton (1890-1922), un aviateur français ;
 Michèle Bonneton (née en 1947), femme politique française ;
 Valérie Bonneton (née en 1970), une actrice de cinéma et de théâtre française ;
 Germain Bonneton (1874-1915) , peintre français

Voir aussi 
 les éditions Bonneton, une maison d'édition française.

Homonymie de patronyme